Fleckhaus bezeichnet:

 Fleckhaus (Jachenau), Gemeindeteil von Jachenau im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Willy Fleckhaus (1925–1983), deutscher Designer und Journalist
Siehe auch:
 Fleckenhaus